Nuala est un prénom féminin Irlandais, provenant de la mythologie Irlandaise - 

ce prénom est porté notamment par :

Personnalités 
 Nuala Ahern (née en 1949), femme politique irlandaise
 Nuala Archer (née en 1955), poétesse américaine d'origine irlandaise
 Nuala Carey, présentatrice météo irlandaise
 Nuala Fennell (1935-2009), économiste et femme politique irlandaise
 Nuala Hafner (née en 1976), personnalité des médias australienne
 Nuala Holloway, artiste modèle et actrice irlandaise
 Nuala McGovern, journaliste irlandaise de BBC News
 Nuala McKeever, actrice comique d'Irlande du Nord 
 Nuala Ní Chonchúir (née en 1970), poétesse et écrivain irlandaise 
 Nuala Ní Conchobair (morte en 1226), reine de l'Ulster
 Nuala Ní Dhomhnaill (née en 1952), poétesse irlandaise
 Nuala O'Donnell, personnalité Irlandaise du  ayant pris part  à la fuite des Comtes
 Nuala O''Faolain (1940-2008), journaliste et auteur irlandaise 
 Nuala O''Loan DBE, personnalité publique nord-irlandaise
 Nuala Quinn-Barton modèle artiste et productrice de cinéma irlandaise, 
 Nuala Woulfe, femme écrivain Irlandaise

Personnages de fiction 
 Nuala Anne McGrail personnage principal du roman policier créé par Andrew M. Greeley, éponyme de la série
 Nuala, personnage de la série de bandes dessinées, Le marchand de sable
 La princesse de Nuala, personnage de Hellboy II: The Golden Army
 Nuala Magee, personnage du roman Touch Me de James Moloney
 Nuala, un personnage de Margaret Atwood' L'Année de l'Inondation
 Nuala, lits à Cerridwen dans la série Un palais d'épines et de roses par Sarah J. Maas.

Prénom féminin
Prénom irlandais